Вади́м Васи́льевич Набо́ков (род. 6 октября 1964, Краматорск, СССР) — украинский актёр, клоун, мим, участник комик-трио «Магазин Фу» (вместе с Татьяной Ивановой и Сергеем Гладковым).

Биография 
Вадим Васильевич Набоков родился 6 октября 1964 года в Краматорске в семье инженеров. В детстве увлекался музыкой, литературой, театром, проявлял свой актёрский талант. Учился в музыкальной школе, которую и окончил по классу трубы. Более пяти лет играл в школьном оркестре. Освоил игру на пианино и гитаре, хорошо пел. Также организовал школьный ВИА, в рамках которого и выступал. Однако вскоре от музыкальной карьеры отказался.

В 1981 году окончил школу и по просьбе родителей поступил в Краматорский индустриальный институт. На студенческом конкурсе «Дебют», выступил с монологом Леонида Усача, после чего был приглашён в СТЭМ, что и определило его будущую профессию. Был участником клоун-мим-театра «Соседи».

Окончив ВУЗ, в 1986 году был призван в армию. Служил в Херсонской бригаде Зенитно-ракетных войск Одесской Дивизии ПВО.

В 1991 году переехал в Одессу, где и стал выступать в рамках комик-трио «Магазин Фу». Параллельно приглашался работать в Театр на Таганке, однако предпочёл профессию клоуна.
 
В 1992—1995 гг., а также с 2006 года и по сей день принимает участие в проектах комик-труппы «Маски», выступает вместе с артистами данного коллектива на сцене. Играет в юмористическом спектакле Бориса Барского — «Отелло».

Его самым запоминающимся образом, без сомнения, является Морячок-дурачок из «Деревни Дураков». Неоднократный участник фестивалей «Умора». Участвует в соревнованиях по бильярду.

С 1996 года женат на Татьяне Ивановой. Есть сын Илья (24 июня 1998) и дочь Мария (27 марта 2007).

Фильмография 
 1991 — Не будите спящую собаку — эпизод
 1991 — Как это делалось в Одессе
 1991—1995, 2000, 2006 — Маски-шоу — разные роли
 1991—1993 — Сноу-Шоу — Морячок-дурачок
 1996—2001 — Каламбур — Морячок-дурачок / Пьяница / Мадам / радист Морзе / Жранкель и др.
 2002 — Комедийный коктейль — главарь якутской мафии
 2003 — S.O.S
 2004 — Настройщик — вор-карманник
 2005—2006 — «Баллада о гусарах» — Фома
 2006 — Иван Подушкин. Джентльмен сыска — покупатель тура
 2007 — Ликвидация — помощник Чусова
 2007 — Прапорщик Шматко, или Ё-моё
 2009 — Мелодия для шарманки — странный гражданин
 2011 — Лето Индиго — таксист
 2011 — Заяц, жаренный по-берлински — Трошкин
 2012 — Личная жизнь следователя Савельева — майор ГИБДД
 2013 — Спецотряд «Шторм» — Григорий Уваров,предатель из ГРУ
 2014 — Сын за отца
 2014 — Дикий-4 — Боря, хозяин фотостудии
 2014 — Курортная полиция
 2019 — Принцип удовольствия (телесериал, Польша, Чехия, Украина) — Чернявский (в двух эпизодах)

Ссылки 
 
 

Мимы
Травести
Каламбур